Diese Liste enthält die Stadtoberhäupter der Stadt Dnipro von 1786 bis heute.

Russisches Kaiserreich 1786–1917 
Die Stadtoberhäupter der Stadt Dnipro während der Zugehörigkeit der Stadt zum Russischen Kaiserreich von 1786 bis 1917.

Ukrainische Volksrepublik 1917–1920 
Die Stadtoberhäupter der Stadt Dnipro während der Zugehörigkeit der Stadt zur Ukrainischen Volksrepublik von 1917 bis 1920.

Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik 1920–1941 
Die Stadtoberhäupter der Stadt Dnipro während der Zugehörigkeit der Stadt zur Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik von 1919, faktisch gab es aber erst wieder ab 1927 ein Stadtoberhaupt, bis zur Besatzung durch das Deutsche Reich im September 1941.

Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik 1943–1991 
Die Stadtoberhäupter der Stadt Dnipro nach der Befreiung der Stadt durch die Rote Armee vom Deutschen Reich, welches die Stadt von September 1941 bis 1943 besetzt hatte.

Unabhängige Ukraine seit 1991 
Die Stadtoberhäupter der Stadt Dnipro nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 in der unabhängigen Ukraine.

Einzelnachweise 

Politik (Dnipro)
Dnipro
!